ncf – codice ISO 639-3 della lingua otsi
 New College of Florida – college di Sarasota, in Florida (Stati Uniti d'America)
 National Civic Federation – organizzazione economica statunitense
 Next Century Foundation – organizzazione pacifista inglese
 No-Conscription Fellowship – organizzazione pacifista inglese